«Боге́мианс Прага» () — пражский футбольный клуб, до 2005 года назывался «Стржижков Прага 9» (). Был расформирован в 2016 году. Провёл два сезона в Гамбринус лиге.

Достижения 
 Победитель во Второй Лиге 2007/08

Результаты выступлений (с 2005) 

''И = игры; В = победы; Н = ничьи; П = поражения; ГЗ = забитые голы; ГП = пропущенные голы; О = Очки</small>

Известные игроки 
  Ян Флахбарт
  Дмитрий Ленцевич
  Валерий Андроник
  Азиз Ибрагимов

Примечания

См. также 
 Богемианс 1905

Футбол
Футбольные клубы Чехии